Ральф Бассет (; 1334/1335 — 10 мая 1390) — английский аристократ, 3-й барон Бассет из Дрейтона с 1343 года, кавалер ордена Подвязки. Участвовал в Столетней войне (в частности, сражался при Креси в 1346 году и при Пуатье в 1356 году). Не оставил сыновей и оказался последним представителем дрейтонской ветви рода.

Биография 
Ральф Бассет принадлежал к английскому аристократическому роду нормандского происхождения, первый представитель которого был юстициарием короля Генриха I Боклерка. Та ветвь Бассетов, к которой принадлежал Ральф, сосредоточила в своих руках земельные владения в Стаффордшире, Лестершире, Ноттингемшире и Дорсете с центром в поместье Дрейтон. Прапрадед Ральфа, носивший то же имя, заседал как барон Бассет из Дрейтона в парламенте Монфора (1265 год); прадеда, тоже Ральфа, с 1295 года вызывали в парламент от имени короля и поэтому он считается 1-м бароном. Тем не менее, существует и альтернативная нумерация, которая начинается с Ральфа-старшего, заседавшего в парламенте Монфора.

3-й барон Бассет, родившийся примерно в 1334 или 1335 году, был сыном Ральфа Бассета и Элис Одли (дочери Николаса, 1-го барона Одли). Его отец рано умер, так что Ральф-младший унаследовал родовые земли и титул от деда, ещё одного Ральфа. Произошло это в 1343 году, когда юному лорду было всего 8 или 9 лет. Бассет рано начал свою военную карьеру: по данным одного из источников, он участвовал в битве при Креси в 1346 году, был в составе армии, осаждавшей Кале (1346—1347), под началом Эдуарда Чёрного принца сражался при Бордо и при Пуатье в 1356 году. По возвращении в Англию он был впервые вызван в парламент. В 1361 году Бассет совершил паломничество в Иерусалим, потом снова сражался с французами в Аквитании (1365, 1366, 1368, 1372—1373 и 1377—1378 годы). В 1368 году он стал рыцарем ордена Подвязки.

В 1379 году сэр Ральф участвовал в разгроме французского флота у берегов Корнуолла, в 1380 — в сухопутном походе против французов Томаса Вудстока (под началом барона были восемь рыцарей, ещё двести латников и двести лучников), в 1385 году — в экспедиции Джона Гонта в Кастилию, закончившейся неудачей. Бассет умер 10 мая 1390 года. Его тело было похоронено в Личфилдском кафедральном соборе согласно завещанию, датированному 16 января 1389 года.

Семья 
Ральф Бассет был женат дважды. Его первой женой стала примерно в мае 1338 года Джоан Бошан, дочь Томаса де Бошана, 1-го графа Уорик, и Кэтрин Мортимер; второй — Жанна де Монфор, дочь Жана IV Завоевателя, герцога Бретонского, и Жанны Фландрской. В первом браке родилась дочь Джоан, выданная замуж за Джона Стортона, а второй брак оказался бездетным; в результате род Бассетов из Дрейтона угас, а титул барона Бассет из Дрейтона больше не использовался.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Кавалеры ордена Подвязки
Бароны Бассет
Бароны Англии XIV века
Участники битвы при Креси
Участники осады Кале (1346)
Участники битвы при Пуатье (1356)